«Теу́та» () — албанский футбольный клуб из города Дуррес. На данный момент команда выступает в албанской Суперлиге.

История 
Команда была основана в 1920 году под именем ФК «Урани», но уже два года спустя она приняла нынешнее название — «Теута». Уже в 1930 году «Теута» начала играть в албанской футбольной Супер-Лиге. После этого клуб несколько раз менял своё название — «Юлли и Кукь», «Локомотив», ФК «Дуррес». В 1991 году команде вернули название «Теута», которое клуб носит и по сей день. Первый подъём клуба пришёлся на середину 1990-х годов, когда «Теута» в 1994 году стала чемпионом Албании, а в 1995 году — обладателем Кубка Албании.

Достижения 
 Чемпион Албании (2): 1993/94, 2020/21
 Обладатель Кубка Албании (3): 1994/95, 1999/00, 2004/05

Международная арена

Известные игроки 

  Бледи Шкемби

Футбольные клубы Албании